Hipoloco o Hipóloco (Ἱππολόχoς, Hippolokhos) puede referirse a:

 Hipóloco de Macedonia, escritor del siglo III a. C.

Mitología griega 
 Hipóloco (hijo de Belerofonte), hijo del héroe Belerofonte y de Filónoe y padre de Glauco.
 Hipóloco de Troya, hijo del troyano Antímaco y combatiente en la Guerra de Troya.